Colle dei Cappuccini presso Ancona, sede del Faro del Colle dei Cappuccini
Monte dei Cappuccini (283 m s.l.m.) a Torino
Colle dei Cappuccini presso Montevarchi, sede del Convento dei Cappuccini di Montevarchi e del Castellare di Montevarchi
Colle dei Cappuccini (615 m s.l.m.), nei pressi di Albano Laziale
Colle dei Cappuccini (329 m s.l.m.), nei pressi di Fossombrone